De Europese kampioenschappen tafeltennis 2023 worden van 10 tot en met 17 september 2023 door de ETTU georganiseerd in de Zweedse stad Malmö. De kwalificaties voor dit toernooi begonnen twee jaar eerder. Zowel voor de mannen- als de vrouwenteams hoeven titelverdediger Duitsland en gastland Zweden zich niet te kwalificeren. De overige bij de ETTU aangesloten associaties dienen zich wel voor de eindronde te kwalificeren.

 Eerste kwalificatieronde
Teams zijn ingedeeld in groepen A, B en C, waarbij de landen die het hoogst eindigden op het laatste EK in groep A worden ingedeeld en vervolgens aflopend naar groep C.
- C groep: er zijn twee poules van vijf of zes landen. De drie hoogste geëindigden per poule plaatsen zich voor groep B. De overige teams vallen af.
- B groep: er wordt een wedstijd gespeeld tussen alle drie de deelnemers van de poules. De winnaars en de nummers twee plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde. De nummers drie vallen af.
- A groep: er worden uit- en thuis wedstrijden gespeeld tussen drie teams (6 wedstrijden). De winnaars en de nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde. De nummers drie moeten de tweede kwalificatieronde spelen.

 Tweede kwalificatieronde
Nadat de eerste kwalificatieronde gereed is spelen de verliezers van de A groepen en de winnaars van de B groepen de tweede kwalificatieronde (5 t/m 7 mei 2023). De winnaars daarvan plaatsen zich voor de eindronde.

Russische en Wit-Russische teams zijn uitgesloten van deelname vanwege de oorlog in Oekraïne. Beide landen waren al in poules in de A groep geloot (voordat de oorlog uitbrak). De geplande wedstrijden in die poules zijn niet gespeeld en de overige landen in die poules hebben zich dus zonder te spelen geplaatst voor de eindronde.

Resultaten mannen

Eerste kwalificatieronde

C groepen 
Er zijn twee poules van zes of vijf teams. De winnaars van de poules en de nummers twee en drie plaatsten zich voor de B groep. De overige teams vallen af.

B groepen 
Er zijn zes poules van drie teams. De winnaars en de nummers twee van iedere poule gaan door naar de tweede kwalificatieronde samen met de nummers drie van de A poules.

A groepen 
Er zijn zes poules van drie teams. De winnaars en de nummers twee van iedere poule zijn rechtstreeks geplaatst voor de eindronde (11 teams). De nummers drie gaan door naar de tweede kwalificatieronde (5 teams). Daar nemen zij het op tegen de twaalf winnaars en nummers twee van de B groepen.

Tweede kwalificatieronde

Resultaten vrouwen

Eerste kwalificatieronde

C groepen 
Er zijn twee poules van vijf teams. De winnaars van de poules en de nummers twee en drie plaatsten zich voor de B groep. De overige teams vallen af.

B groepen 
Er zijn vijf poules van drie teams. De winnaars en de nummers twee van iedere poule gaan door naar de tweede kwalificatieronde samen met de nummers drie van de A poules.

A groepen 
Er zijn zes poules van drie teams. De winnaars en de nummers twee van iedere poule zijn rechtstreeks geplaatst voor de eindronde (12 teams). De nummers drie gaan door naar de tweede kwalificatieronde (4 teams). Daar nemen zij het op tegen de twaalf winnaars en nummers twee van de B groepen.

Tweede kwalificatieronde 

2023
Tafeltennis in 2023